Рогачёвская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Рогачёвская волость (Александровский уезд) — в составе Владимирской губернии, Александровский уезд; в 1921—1929 — в Сергиевском уезде Московской губернии
 Рогачёвская волость (Новоград-Волынский уезд) — в составе Волынской губернии, Новоград-Волынский уезд
 Рогачёвская волость (Воронежский уезд) — в составе Воронежской губернии, Воронежский уезд
 Рогачёвская волость (Дмитровский уезд) — в составе Московской губернии, Дмитровский уезд